Blitzspeer steht für:
 ein mythisches Symbol, siehe Baal (Gott)
 Blitzspeer (Band), US-amerikanische Heavy-Metal- und Thrash-Metal-Band